Los Combaticons son cinco personajes ficticios del universo de Transformers. Se trata de un grupo de Decepticons que tiene una fuerte artillería y entre todos forman un gigantesco robot llamado Bruticus. Sus enemigos mortales son los Protectobots.

Historia G1 
En uno de los tantos intentos para quedarse con el liderazgo de los Decepticons, Starscream es desterrado a una isla donde encuentra enterrados en el suelo de la misma cinco vehículos de combate con el cual se vengaría de Megatron. Para ello asalta la vieja cárcel de Cybertron (donde se encuentran solo los back up de los cerebros de transformers), y se queda con 5 de los cerebros más peligrosos de los Decepticons y se los coloca a estos vehículos, quienes sólo responderán a las órdenes de Starscream, adicional a esto les da un modo Gestalt donde los 5 se combinan formando a Bruticus. Luego de llevarlos a la tierra, Starscream intenta de derrocar a Megatron, quien no logra detenerlos debido a que los Combaticons estaban en el modo Gestalt Bruticus, quien es un Gestalt más potente que el Devastator quien no lo pudo derrotar. En un descuido de Starscream, aparece tras ellos otro Gestalt Decepticon Menasor quien derrotó a Bruticus atacándolo y lanzándolo a un agujero junto con su leader Starscream. Una vez derrotado su líder, los Combaticons decepcionados le dan la espalda para después atacar Cybertron en donde Shockwave toma la defensa del planeta, pero no es capaz con Bruticus debido a su Intenso poder, y es allí donde los Autobots con los Decepticons unen fuerzas para acabar con Bruticus. Starscream ayuda a Megatron a derrotarlos para obtener su puesto de nuevo dentro de los Decepticons, luego de la batalla, los Combaticons son destruidos y Megatron pide reensamblarlos para que luego ellos sirvan lealmente a él.

 Blast Off: Transbordador espacial de Combate - forma el brazo derecho.
 Brawl: Tanque M1 Abrahams - forma la pierna izquierda.
 Onslaught : (Líder) Camión con artillería antiaérea - forma el pecho, entrepiernas, torso y la cabeza'.
 Swindle: Jeep militar - forma la pierna derecha.
 Vortex: MK88 Sea Lynx - forma el brazo izquierdo.

Bruticus
Los Combaticons combinados forman a Bruticus un Gestalt muy peligroso que ocasionó una gran desesperación en Cybertron pero gracias a la tregua de Megatron y Optimus Prime pudieron vencerlo, luego Megatron decide re programar a Bruticus para que sirva lealmente a él, en el último episodio de la segunda temporada los Combaticons pierden el dispositivo que los hace transformar a ellos en su modo gestalt, dicho dispositivo cayo en mano de unos humanos, dichos humanos corrieron mucho riesgo gracias a los Autobots ellos fueron rescatados con la ayuda de los enemigos principales de los Combaticons los Protectobots quienes también obtienen su modo gestalt llamado Defensor.

Los Combaticons después de la batalla de Ciudad Autobot en el año 2005, sus roles fueron secundarios y más adelante ya formaban a ser extras.

 Transformers Robots In Disguise 
Los Combatrons se dicen llamar este Grupo de Decepticons equivalentes a los Combaticons de Transformers G1 quienes son comandados por Scourge quien ahí es el equivalente de Nemesis Prime que también fue creado por Megatron.

 Mega-Octane (Dolrailer): Onslaught 
 Rollbar (Greejeeber): Swindle
 Armorhide (Dangar): Brawl
 Movor (Shuttler): Blast Off
 Ro-Tor (Heptor): Vortex

Los Combatrons también forman a un Gestalt gigantesco llamado Ruination (Vuldigus) quien es el equivalente de Bruticus.

 Transformers Animated 
En Transformers Animated el único de los Combaticons que aparece es Swindle que es un Cazador de Recompensas de los Decepticons como Lockdown a quien no le tiene lealtad a Megatron este personaje solo le tiene más apreciación al mejor postor y su modo alterno también es un Jeep de Combate.

 Película 2007 
El único Combaticon que aparece es Brawl que se hace llamar Devastator, Brawl es un Decepticon que se transforma en un Tanque modificado M1 Abrahams cuya misión es aplastar a los humanos y a los Autobots y rescatar a Megatron, quien estaba criogenizado en una base militar de los EE. UU., junto con Blackout, Starscream, Frenzy, Barricade, Bonecrusher y el mismo Megatron quien se liberó de la criogenizacion gracias a Frenzy.

Los Decepticons acampan una gran batalla en la ciudad, al final Brawl es derribado por Bumblebee.

 Transformers: el lado oscuro de la luna 
En la tercera entrega cinematográfica de Michael Bay, esta vez se ve un clon de Brawl, el cual hace una breve aparición. Ahí es conocido como Deep Desert Brawl'' y este es atacado por Optimus Prime en su modo Jetwing de combate, sobrevive ante ese ataque ya que no se le vee morir.

Transformers: el último caballero  
Aquí el combaticon es Onslaught que es el líder de los combaticons se convierte en un camión verde el muere decapitado por Drift

Referencias 
 

Personajes de Transformers